Будай — українське прізвище.

 Будай Ігор Михайлович (1963—1996) — капітан Збройних Сил Російської Федерації, учасник війни в Таджикистані.
 Петер Будай ( 1982) — словацький хокеїст, воротар.
 Йон Будай-Деляну (1760—1820) — румунський греко-католицький священик, прозаїк, поет, філолог, лінгвіст, етнограф, історик і правознавець.
 Йосиф Будай ( 1959) — український церковний діяч, священик-василіянин, місіонер, письменник.

Див. також 
 Будай (значення)

Українські прізвища